Scottish Football Association Challenge Cup 1885–86 var den 13. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 12. september 1885, og turneringen blev afsluttet den 13. februar 1885, hvor Queen's Park FC vandt finalen over de forsvarende mestre Renton FC med 3-1. Sejren var Queen's Park FC's ottende i turneringens historie.

Resultater

Queen's Park FC's vej til sejren

Første runde

Anden runde

Tredje runde

Fjerde runde 

Nitten hold spillede om ti pladser i ottendedelsfinalerne. Ét af holdene, Port Glasgow Athletic FC, var oversidder og gik derfor videre til ottendedelsfinalerne uden kamp.

Ottendedelsfinaler 

Ti hold spillede om fem pladser i kvartfinalerne.

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne spillede de fem vindere fra ottendedelsfinalerne om fire pladser i semifinalerne. Tre af holdene, Queen's Park FC, Renton FC og Third Lanark RV var oversiddere i denne runde og gik derfor videre til semifinalerne uden kamp.

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1885-86 
 RSSSF – Scotland Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96 
 IFFHS: Scottish Cup 1885–86 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1885/86

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1885
Fodbold i 1886